Nyarwonga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyarwonga (periodiskt vattendrag), Bururi, 
 Nyarwonga (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 
 Nyarwonga (vattendrag i Burundi, Gitega), 

Robotskapade Burundiförgreningar